Plombières peut désigner :

Toponymes

Belgique 
 la commune belge de Plombières ;

France 
 la commune française de Plombières-lès-Dijon ;
 la commune française de Plombières-les-Bains ;
 le boulevard de Plombières à Marseille ;

Divers 
 la plombières, crème glacée originaire de Plombières-les-Bains ;
 l'entrevue de Plombières

Homonymie de toponyme